Aleksandr Majorow (ujednoznacznienie)
 Boris Majorow (1938–), radziecki i rosyjski hokeista, trener i działacz hokejowy
 Jewgienij Majorow (1938–1997), radziecki i rosyjski hokeista, trener hokejowy
 Maksim Majorow (1989–), uzbecko-rosyjski hokeista
 Nikita Majorow (1985–), białoruski szachista
 Władimir Majorow (1952–), białoruski zootechnik, działacz państwowy i polityk
 Władisław Majorow (195776–), rosyjski piłkarz